Osoby o tym nazwisku:
 Boris Uspienski – filolog, mitograf
 Eduard Uspienski – pisarz
 Filoteusz (Uspienski) – rosyjski biskup prawosławny
 Fiodor Uspienski – historyk, bizantynolog
 Gleb Uspienski – pisarz 
 Piotr Uspienski – filozof
 Porfiriusz (Uspienski) – biskup czehryński
 Tadeusz (Uspienski) – rosyjski biskup prawosławny